Tomíček est un patronyme tchèque pouvant désigner:

Patronyme
 (1806-1866), écrivain et journaliste tchèque
 (né en 1986), coureur motocyclise tchèque

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme tchèque